Abdij van Binderen, een voormalig klooster in de gemeente Helmond
 Binderen (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in de gemeente Deurne